Anna Knapik – pedagog, animator kultury, wiceprezydent Tarnowa
 Eugeniusz Knapik – polski kompozytor i pianista, profesor sztuki
 František Knapík – słowacki inżynier i działacz samorządowy, burmistrz Koszyc
 Jan Knapik – ekonomista, minister
 Jan Knapik – polski polityk, poseł na Sejm
 Jerzy Knapik – polski działacz państwowy, ekonomista
 Józef Knapik – katolicki działacz społeczny, poseł na Sejm
 Klara Knapik – polska szachistka
 Maciej Knapik – tłumacz i dziennikarz
 Stefan Knapik – powstaniec śląski, działacz robotniczy
 Stefan Knapik – działacz komunistyczny
 Tomasz Knapik – polski lektor filmowy, radiowy i telewizyjny
 Wojciech Knapik – polski zawodnik uprawiający strzelectwo, olimpijczyk